Натуральне число 1350
 1350 рік до нашої ери
 1350 рік нашої ери